Рамбує (застар. Рамбульє, ):
 Рамбує — місто у Франції. 
 Замок Рамбує — резиденція королів та президентів Франції в цьому місті. 
 Рамбує — округ у Франції. 
 Мадам де Рамбує (1588-1665) — господиня літературного салону.